Рібе́йру () — прізвище португальського походження. Також іноді помилково транслітерується як Рібе́йро.

Відомі носії:

 Бернардин Рібейру (порт. Bernardim Ribeiro; бл. 1482 — 1552/1552) — португальський письменник і поет епохи Ренессансу.
 Діогу Рібейру () — португальський картограф і винахідник XVI ст.
 Себаштіан Рібейру Сальгаду (; 1944) — бразильський фотограф-документаліст та фотожурналіст.
 Акіліну Рібейру  (порт. Aquilino Gomes Ribeiro; *1885-1963) — один з найвизначніших португальських письменників 1-ї половини XX століття.
 Фернанда Рібейру (порт. Fernanda Ribeiro, 1969) — португальська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка.
 Даніел Рібейру (порт. Daniel Ribeiro; 1982) — бразильський кінорежисер, сценарист і продюсер.
 Лаїш Рібейру (; 1990) — бразильська топ-модель, янгол Victoria's Secret з 2015 року.
 Жуана Рібейру (порт. Joana Isabel de Alvim Ribeiro; 1992) — португальська акторка та модель.

Футболісти:

 Полікарпу Рібейру де Олівейра (порт. Polycarpo Ribeiro de Oliveira; 1907-1983), більш відомий як Полі — бразильський футболіст, що грав за національну збірну Бразилії;
 Паулу да Алмейда Рібейру (, 1932 —2007), також відомий як Пауліньйо — бразильський футболіст, що грав на позиції захисника, член національної збірної Бразилії. По завершенні ігрової кар'єри — тренер.

 Жозе Рібейру (порт. José Ribeiro, 1957) — португальський футболіст;
 Каю Рібейру (порт. Caio Ribeiro Decoussau; 1975) — бразильський футболіст. По завершенні кар'єри — футбольний коментатор;
 Рікарду Рібейру Фернандеш (порт. Ricardo Ribeiro Fernandes; 1978) — португальський футболіст, півзахисник клубу «Трофенсе»;
 Флавіо Діаш Рібейру або просто Флавіо (порт.-браз. Flávio Dias Ribeiro, 1978) — бразильський футболіст;
 Жілберту Рібейру Гонсалвіш (порт.-браз. Gilberto Ribeiro Gonçalves; 1980) — бразильський футболіст, що грав на позиції нападника;
 Андерсон Мендес Рібейру (порт. Anderson Mendes Ribeiro; 1981) — бразильський футболіст, нападник;
 Веслі Рібейру де Матос (порт.-браз. Wesley Ribeiro de Matos, 1981) — бразильський футболіст;

 Адріану Лейте Рібейру (порт. Adriano Leite Ribeiro, 1982) — бразильський футболіст;
 Клейтон Рібейру Шав'єр (; 1983) — бразильський футболіст;
 Сержіу Філіпе Діаш Рібейру (порт. Sérgio Filipe Dias Ribeiro, 1985), більш відомий як Сержінью — португальський футболіст.
 Жуан Феліпе Алвіш Рібейру (порт. Juan Felipe Alves Ribeiro, 1987) — бразильський футболіст;
 Фабіано Рібейру ді Фрейташ (порт. Fabiano Ribeiro de Freitas, 1988) — бразильський футболіст;
 Андерсон да Сілвейра Рібейру (порт.-браз. Anderson da Silveira Ribeiro; 1988), більш відомий як Андерсон Піко — бразильський футболіст, лівий захисник;
 Евертон Рібейру (порт. Éverton Ribeiro, 1989) — бразильський футболіст, півзахисник;
 Андре Феліпе Рібейру де Соуза (порт. André Felipe Ribeiro de Souza, нар. 27 вересня 1990, Кабу-Фріу) — бразильський футболіст;
 Ренан Рібейру (порт. Renan Ribeiro, 1990, Рібейран-Прету) — бразильський футболіст;
 Тьяго Енріке Мендес Рібейру (; 1992) — бразильський футболіст, півзахисник клубу «Ліон».
Жозе Родолфу Піріш Рібейру (порт. José Rodolfo Pires Ribeiro, 1992), більш відомий як Додо (порт. Dodô) — бразильський футболіст;
 Морейра Рібейру Жуліо Сезар (порт.-браз. Julio Cesar Moreira Ribeiro, 1995), або просто Жуліо Сезар — бразильський футболіст;
 Дерек Фрейташ Рібейру (порт. Derek Freitas Ribeiro, 1997) — більш відомий як Дерек, бразильський футболіст;
 Веслі Рібейру Сілва (; 1999) — бразильський футболіст, вінгер клубу «Палмейрас».
 Лукаш Рібейру (порт. Lucas Ribeiro,1999) — бразильський футболіст, захисник «Віторії» (Салвадор).
 Лаїш Ештеван Рібейру Карвальйо (порт. Laís Estevam Ribeiro Carvalho; 2000) — бразильська футболістка, півзахисниця;